«What You Want» — перший сингл третього студійного альбому американського гурту Evanescence — «Evanescence». В США пісня вийшла 9 серпня 2011, прем'єра відеокліпу відбулась 13 вересня 2011.

Список пісень 
Цифрове завантаження

CD

Музичне відео 
Прем'єра відеокліпу відбулась 13 вересня 2011.

Чарти

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2011
Сингли 2011
Пісні Evanescence
Англомовні пісні
Пісні альтернативного металу